Judas er den danske translitteration af det græske navn Ιούδας (Iúdas), der er en græsk form af det hebraiske navn יְהוּדָה (Jehudah), som også kan fordanskes til Judah eller Juda. Navnet er bl.a. blevet båret af flere personer i det Nye Testamente.

Nytestamentlige personer med navnet Judas
Judas Iskariot – den af Jesu apostle som forrådte ham
Judas Thaddæus – en anden af Jesu tolv apostle
Judas, Jesu bror – en bror til Jesus (Mark 6,3 )
Judas, Jakobs bror – forfatteren til Judasbrevet angiver dette som sit navn; han kan muligvis være identisk med Judas Thaddæus eller Jesu bror
Judas Barsabbas – udsending fra Jerusalem til Antiokia (ApG 15,22)

Andre
Judas Makkabæeren – jødisk oprørsleder i 2. århundrede f.Kr.
Judas fra Galilæa – jødisk oprørsleder i 1. århundrede e.Kr.
Juda – denne søn af Jakob og hans stamme kaldes i den græske oversættelse af det Gamle Testamente (Septuaginta) for Judas (Ιούδας)
Judas kan også bruges som betegnelse for en forræder (efter Judas Iskariot)

Andet 
 Judas (sang) – single fra den amerikanske sangerinde Lady Gagas

Se også
Judasbrevet
Judasevangeliet
Judas O
Judas Priest
Judastræ
Judasøre